Il Campionato sudamericano per club di pallavolo è la massima competizione continentale sudamericana per club di pallavolo. Creato nel 2009, è giocato sia da club maschili che femminili.
 Campionato sudamericano per club – competizione continentale sudamericana per club di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club – competizione continentale sudamericana per club di pallavolo maschile